Simona Halep era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta in semifinale da Elina Svitolina.

In finale Sviolina ha sconfitto Caroline Wozniacki con il punteggio di 6-4, 6-0.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Karolína Plíšková (quarti di finale)
  Simona Halep (semifinale)
  Angelique Kerber (terzo turno)
  Garbiñe Muguruza (quarti di finale)
  Elina Svitolina (campionessa)
  Caroline Wozniacki (finale)
  Johanna Konta (secondo turno)
  Svetlana Kuznecova (secondo turno)

 Venus Williams (terzo turno)
 Agnieszka Radwańska (terzo turno)
 Dominika Cibulková (secondo turno)
 Jeļena Ostapenko (primo turno)
 Kristina Mladenovic (primo turno)
 Petra Kvitová (secondo turno)
 Anastasija Sevastova (secondo turno)
 Elena Vesnina (secondo turno)

Wildcard 

  Françoise Abanda (primo turno)
  Bianca Andreescu (primo turno)

 Eugenie Bouchard (primo turno)

Qualificate 

  Ekaterina Aleksandrova (secondo turno)
  Lara Arruabarrena (primo turno)
  Ashleigh Barty (terzo turno)
  Irina-Camelia Begu (primo turno)
  Sorana Cîrstea (primo turno)
  Mariana Duque Mariño (primo turno)

 Kirsten Flipkens (secondo turno)
 Varvara Lepchenko (secondo turno)
 Naomi Ōsaka (terzo turno, ritirata)
 Donna Vekić (secondo turno)
 Sachia Vickery (primo turno)
 Heather Watson (primo turno, ritirata)

Lucky loser 
  Magdaléna Rybáriková (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Rogers Cup 2017